Der Champions Cup 2011 () war ein Billardturnier, das vom 12. bis 14. Dezember 2011 im Daulet Sportkomplex in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfand. Gespielt wurde Freie Pyramide, eine Disziplin des Russischen Billards.

Das Turnier wurde anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Unabhängigkeit Kasachstans ausgetragen. Eingeladen wurden 16 Spieler, darunter die drei amtierenden Weltmeister Nikita Liwada, Kanybek Sagynbajew und Jaroslaw Wynokur sowie der damalige Rekordweltmeister Qanybek Saghyndyqow.

Sieger wurde der Kasache Qanybek Saghyndyqow, der im Finale den Ukrainer Jaroslaw Tarnowezkyj mit 7:5 besiegte. Jewgeni Stalew und Nikita Liwada belegten den dritten Platz.

Turnierplan

Einzelnachweise 

2011
Billardveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Astana
Billardturnier in Kasachstan